Boccaccio hace referencia a varios artículos:

Personas
Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano del s.XIV;
Boccaccio Boccaccino, pintor renacentista italiano del s.XVI;

Lugares
Boccaccio (cráter), en Mercurio;
Bocaccio (discoteca), en Barcelona;

Además
Boccaccio 70, película italiana de 1962;
Al-Salam Boccaccio 98, ferry naufragado.